Broasca este un ordin de animale amfibii tetrapode, fără coadă când sunt adulte (anure), cu picioarele dinapoi mai lungi, adaptate pentru sărit, cu gura largă și cu ochii bulbucați.

Broasca se mai poate referi și la:

 Broască (mecanism), la o ușă etc.
 „Broasca” (povestire), o povestire științifico-fantastică a scriitorului român Vladimir Colin. 
 Broasca (film), un film din 2017 regizat de Elmir Jukic  Titlu original: Zaba.

 Broasca, Ismail,  un sat reședință de comună în raionul Ismail din regiunea Odesa (Ucraina).
 Broasca, Buzău